Лесничества — упразднённый посёлок в Рославльском районе Смоленской области России. Входил в Пригорьевское сельское поселение.

География 
Расположен в южной части области в 25 км к востоку от Рославля, в 21 км северо-восточнее автодороги  Орёл — Витебск. В 0,1 км южнее посёлка расположена железнодорожная станция О.п. 23-й км на линии Рославль — Фаянсовая.

История 
В годы Великой Отечественной войны посёлок была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Исключён из учётных данных в 2010 году.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Рославльского района